Muschketyk ist der Familienname von:

 Jurij Muschketyk (1929–2019), ukrainischer Journalist und Schriftsteller
 Lesja Muschketyk (* 1955), ukrainische Übersetzerin